Клод Виньон (; 1593, Тур — 1670, Париж) — французский художник эпохи барокко, придворный живописец Людовика XIII.

Жизнь и творчество 
Клод Виньон родился в богатой семье в Туре. Изучал живопись в Париже у . В 1610 году уехал в Рим где, под влиянием творчества Караваджо, осваивал технику светотени. В 1616 году Виньон вернулся во Францию, где стал членом Парижской гильдии художников. На следующий год он снова отправился в Рим; позднее также работал в Испании.

Вернувшись в 1623 году во Францию, женился в 1624 году на Шарлотте де Лё, дочери гравёра Тома де Лё. Вскоре после возвращения в Париж занял пост придворного художника. Писал полотна по заказу Людовика XIII и кардинала Ришельё для дворцов Лувр и Пале-Рояль.

Картины К. Виньона сегодня можно увидеть во многих крупных художественных музеях мира.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Claude Vignon
 Claude VIGNON
 

Художники Франции XVII века
Придворные художники